Легенди "Смертельної битви": Битва королівств (анг. Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms) — американський анімаційний фільм про бойові мистецтва для дорослих 2021 року , знятий режисером Ітаном Сполдінгом за сценарієм Джеремі Адамса, заснований на франшизі Mortal Kombat, створеній Едом Буном і Джоном Тобіасом під час служби, як пряме продовження Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge (2020). Виробник Warner Bros. Animation Inc. та анімаційного відділу Studio Mir 

Він запозичив вихідні матеріали з Mortal Kombat II, Mortal Kombat 3, Mortal Kombat: Deception та Mortal Kombat X, фільм обертається навколо потойбічного турніру Смертельна битва, дія якого відбувається в Зовнішньому світі. 

Лю Кан обраний, щоб виконати свою долю чемпіона турніру, в той час як Скорпіон вирішує запобігти потраплянню артефакту Камідогу в руки Шіннока, оскільки він вступає в конфлікт з молодшим Суб-Зеро.

Анімація вийшла 31 серпня 2021 року на Blu-ray та Ultra HD Blu-ray, а також у цифровому вигляді.  Продовження Легенди "Смертельної битви": Снігова сліпота (анг. Mortal Kombat Legends: Snow Blind) вийшла 27 вересня 2022 року.

Сюжет 
Подружжя намагається захистити свого новонародженого сина Лю Кана від переслідування таркатанців, які послані, щоб перешкодити дитині виконати своє призначення - перемогти Шао Кана. Таркатани розривають батька на частини і смертельно ранять матір, а потім готуються зжерти Кана, але їх зупиняє Лорд Рейден, який вбиває їх усіх. Вмираюча мати просить Рейдена перед смертю передати синові, що батьки любили його, і Рейден летить з Лю Каном, щоб підготувати його до свого призначення.

Після подій попереднього турніру Mortal Kombat Шао Кан оголошує війну Земному королівству в якості помсти за поразку Шаг Цунгу під час нового турніру "Смертельна битва" у зовнішньому світі. Принцеса Кітана, Кінтаро, генерал Рейко та Джейд очолюють війська першої хвилі вторгнення Імператора у Зовнішній світ, обложивши монастир Вусі (анг. Wuxi monastery), але їх відбивають Кунг Лао та кібернетично посилені сили спеціального призначення Джексон Бріггс і офіцер поліції Нью-Йорка Куртіс Страйкер. На початку штурму командири Зовнішнього світу протистоять кінозірці Джонні Кейджу та партнерці Джакса Соні Блейд.

Коли до Джонні і Соні незабаром приєднуються Лю Кан і Рейден, а переговори не вдаються, з'являється сам Шао Кан, який просить Рейден взяти участь у фінальному турнірі Mortal Kombat, щоб раз і назавжди вирішити долю свого світу. Бог грому погоджується, і вони з Шао Каном вирушають до царства Старших Богів, щоб запропонувати цей вирішальний поєдинок.

Тим часом Скорпіон знову прокидається в Підземному царстві після того, як вдруге загинув на острові Шан Цунга. Він протистоїть божевільному Старшому богу Шінноку через смерть свого улюбленого слуги Куан Чі. Шіннок проектує вхід Скорпіона в Земне царство в надії використати ключ, вбудований у його тіло, найнявши клан Лін Куей (анг. Lin Kuei). Повернувшись у Земне царство, члени Лін Куей - Куай Лян і Смоук були викликані володарем, щоб полювати на Скорпіона. Вони з жахом спостерігають, як їхні зниклі однолітки піддаються нейрокібернетичним біомодифікаціям з метою зміцнення клану, а молодші, як очікується, зроблять те ж саме. У відповідь на це Лян і Смок піднімають повстання, причому Лян єдиний, кому вдається втекти. Після цього він приймає мантію свого померлого брата Бі-Хана, попереднього Саб-Зіро.

Повернувшись до храму Вусі, Рейден повертається до своїх військ, домовившись про проведення турніру та участь у ньому, відмовившись від свого безсмертя. Як тільки воїни Земного царства вирушають у Зовнішній світ, Скорпіон дає Рейдену знати про свою присутність. Він згадує, що ключ від в'язниці Шіннока прив'язаний до його душі, і прийшов до Рейдена за порадою про його призначення. Рейден повідомляє йому, що це ключ до незліченної сили, відомої як Камідогу, вища магічна реліквія з минулої епохи, яка може приректи на загибель всі королівства.

На початку турніру Кейдж зазнає поразки від китіннського воїна Д'Вора ; Соня перемагає Д'Вору та Лі Мей; Канг перемагає Джейд; Страйкер перемагає Бараку; Джакс перемагає Кінтаро, вириваючи йому руки з плечей.

Повернувшись на Землю, Скорпіон переслідується тепер уже кібернетичними Сайраксом і Сектором на причалі судноплавної верфі. Тріо незабаром перебиває Суб-Зеро, але навіть він перевершує їх завдяки кращим вдосконаленням і прибуттю кібернетичного Смока. Коли вороги розгромлені, троє кібер Лін Куей затримують свою здобич - пекельну зграю - і вирушають до Храму Стихій. У місці призначення вони змушують Ханзо відкрити портал, що веде до їх перемоги. Коли вони готуються усунути його після доступу до воріт, їх знову перериває мстивий Субнуль. Скорпіон намагається втішити Куай Ляна через помилкове вбивство його брата, але погоджується на тимчасовий союз проти Лін Куея. Вони все ще не можуть протистояти своїм нападникам-роботам і залишаються помирати після того, як здобули артефакт, коли гірська зала обрушується на них.

Під час другої половини фінального турніру Лао і Страйкера вбивають Шао Кан і Шанг Цун, відповідно. Кітана повстає проти свого вітчима замість того, щоб битися з Рейденом, тільки для того, щоб бути побитою. Кан перемагає Шанг Цунга, незважаючи на невдачу, і щадить його.

У Потойбічному світі (анг. Netherrealm) Лін Куей занадто пізно усвідомлюють, що їх роботодавцем був Шіннок, і дізнаються про його план відродити Єдину Істоту і покласти кінець всьому творінню. Згодом їх зраджують і вбивають за їхні послуги.

Під час фінального етапу турніру Рейден програє битву з Шао Каном і гине, розлютивши Кана, який вирішив перемогти імператора і виграти турнір. Однак святкування перериваються, коли Шиннок нарешті вдається воскресити Єдину Істоту і негайно поглинає її силу, щоб стати корумпованим Шинноком. За допомогою Старших Богів, Суб-Зеро і Скорпіона, Лю Кан вступає в бій з Шінноком, в той час як Джонні, Джекс, Кітана і Соня захищають мирних жителів від армії Кана, що залишилася.

Після битви Кангу вдається поглинути силу Єдиної Істоти і розподілити її назад, розділивши світи в їх початковий стан, включаючи Еденію. Соня і Джонні цілуються, а Лю і Кітана тримаються за руки у важко заробленому спокої. Однак вони не знають, що Рейден відродився зі своїм божеством, спостерігаючи за ними здалеку і йдучи з блискавкою в небі.

Озвучка

Виробництво

Виробництво 
Після виходу «Помсти скорпіона» у квітні 2020 року сценарист Джеремі Адамс висловив зацікавленість у зйомках продовження. 

У червні 2021 року було оголошено про продовження, і більшість акторів і знімальної групи з попереднього фільму тепер повертаються. За день до виходу фільму Warner Bros. Варіант анімаційного логотипу із зображенням Шеггі Роджерса із фільму « Скубі-Ду, який душить Скорпіона» було завантажено в Інтернет, натхненний інтернет-мемом «Ultra Instinct Shaggy», як продовження варіанту логотипу попереднього фільму, на якому Скорпіон душить Даффі Дака замість Поркі Піга.

Кастинг 
Меттью Мерсер повторює свою роль Куртіса Страйкера з відеогри 2011 року вперше за майже десять років, Дейв Б. Мітчелл повторює свою роль Сектора з Mortal Kombat 11, а Меттью Ян Кінг, який озвучив Лю Канга та Фуджіня у Mortal Kombat 11, тепер озвучує Кун Лао . Актор Скубі-Ду, який озвучує Метью Ліллард, озвучує Шеггі Роджерса для відкриття логотипу фільму, який сильно натхненний інтернет-мемом «Ultra Instinct Shaggy».

Рецепція 
Фільм заробив 1 652 738 доларів від продажів Blu-ray на внутрішньому ринку.

Продовження 
3 серпня 2022 року через IGN  було анонсовано третій фільм під назвою Mortal Kombat Legends: Snow Blind, який має вийти 11 жовтня 2022 року.

Список літератури

зовнішні посилання 

 

Стилізація під аніме
Фільми про ніндзя
Фільми Mortal Kombat
Фільми-бойовики США
Фільми 2021
Анімаційні фільми 2021
Фільми у жанрі фентезі 2021 року
Американські анімаційні фільми 2020-х років
Американські мультфільми для дорослих
Американські фільми-сиквели